Family Business může znamenat:

Hudba 

 Family Business (album, 2-4 Family), 1999
 Family Business (album, E.S.G.), 2005
 Family Business (album, Ronnie Penque), 2019
 A Family Business, 2011 kompilační album z roku 2011
 Family Business, píseň od Fish
 Family Business, píseň od the Fugees
 Family Business, píseň od Kanye West

Televize 

Rodinný podnik, seriál na Netflixu (anglický název je Family Business)
Family Business, televizní drama z roku 2004
 Family Business, americký televizní pořad (2003–2006)
 Family Business, díl seriálu Zákon a pořádek
 Family Business, díl seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Family Business, díl seriálu Americký Drak: Jake Long
 Family Business, díl seriálu Status: Nežádoucí
 Family Business, díl seriálu Courage the Cowardly Dog
 Family Business, díl seriálu Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX
 Family Business, díl seriálu Once Upon a Time
 The Family Business, australský sitcom

Reference